Ples steht für:

 Ples, Ort in Slowenien, Gemeinde Bistrica ob Sotli
 Dolní Ples t. Vodní Ples, Ortsteil von Rasošky, Tschechien
 Nový Ples, Gemeinde in Tschechien
 Starý Ples, Ortsteil von Jaroměř, Tschechien
 volkstümlich für Lípy in Tschechien
 Mrs. Ples, Schädelfund
 eine alternative Schreibweise der Stadt Pljos in Russland

Pleš steht für:
 Pleš (Slowakei), Gemeinde im Okres Lučenec
 Pleš (Tschechien), (deutsch Plöss oder Plöß) ist ein Gemeindeteil von Bělá nad Radbuzou in Tschechien

Siehe auch
 Pleß (Begriffsklärung)